La Gloria (Colombia), een plaats in het Colombiaanse departement Cesar
La Gloria (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
La Gloria (Veracruz), een plaats in de Mexicaanse staat Veracruz
La Gloria, een deelgemeente van Changuinola in Panama